Pietà (Malta), municipi de Malta a la zona central del país, als afores de la capital, La Valletta
 Ospedale della Pietà, convent, orfenat, i escola de música a Venècia (Itàlia) 
 Conservatori de la Pietà dei Turchini (1583-1807), conservatori i una institució musical sorgida a Nàpols 
 Pietà (art), representació artística de Maria sostenint el cos mort de Jesucrist damunt de la seva falda 
 Pietà  o Pietat (Miquel Àngel), escultura que es troba a la Basílica de Sant Pere del Vaticà
 Pietà (El Greco, Col·lecció Niarchos), obra del Greco
 Pietà (El Greco, etapa italiana), temàtica de la qual es conserven dues obres d'El Greco, de la seva etapa a Itàlia